Conty peut faire référence à :

Toponyme 

 Conty, ville de la Somme
 Tilloy-lès-Conty,  ancienne commune de la Somme

Patronyme 

 Alexandre-Robert Conty (1864-1947), diplomate français
 Jean-Pierre Conty (1917-1984), écrivain français
 Patrick Conty (1937-), artiste français
 Pierre de Conty d'Argencour (1575-1655), ingénieur français
 Pierre Conty, criminel et militant anarchiste français

Autre 
 Chris Conty, personnage de fiction
 Le Prince de Conty est un navire français du 
Patronyme français